Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-4, 5-7, 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Ivan Lendl (Campione)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)

 Mario Martínez (primo turno)
 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Tony Giammalva (primo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Pavel Složil (terzo turno)
 Ángel Giménez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1980